«Jordi Tarrés» puede referirse a:

Personajes 
 Jordi Tarrés Sánchez (1966-), expiloto de trial - campeón del mundo.
 Jordi Tarrés Páramo (1981-), futbolista español.